Клепало може да се отнася до:

 музикалния перкусионен инструмент клепало
 село Клепало в община Струмяни, област Благоевград.
 селскостопанския уред клепало